Nathusius kan syfta på:

 Nathusius (släkt) – en tysk släkt
 Nathusius fladdermus – fladdermusart i familjen läderlappar , se Trollfladdermus
 Nathusius duväpple
 Hermann von Nathusius-medaljen